Fußball-Bundesliga 2001/2002  vanns av Borussia Dortmund före Bayer Leverkusen och Bayern München.

Borussia Dortmund ledde serien med 1 poäng inför den sista omgången och via brasilianaren Ewerthons segermål till 2–1 i minut 74 mot Werder Bremen behöll man avståndet i tabellen och kunde ta hem ligatiteln.

Poängtabell

Källor

Noter 

2001 i Tyskland
2002 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2001/2002
2001/2002